Grupp B i Copa América Centenario avgjordes under perioden 4–12 juni 2016.

Matchresultat

Tabeller

Haiti mot Peru

Brasilien mot Ecuador

Brasilien mot Haiti

Ecuador mot Peru

Ecuador mot Haiti

Brasilien mot Peru

Referenser

Grupp B